Kristian X, (; dopnamn: Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm), född 26 september 1870, död 20 april 1947, var Danmarks kung från den 14 maj 1912 till 20 april 1947 samt kung av Island från 1918 till 1944.

Han var äldste son till kung Fredrik VIII och drottning Louise samt bror till kung Håkon VII av Norge. Kristian X var vidare kusin till kung Georg V av Storbritannien och tsar Nikolaj II samt kusinbarn till kung Gustaf V av Sverige.

Kristian X:s valspråk var: Min Gud, mit land, min ære.

Barndom och uppväxt

Prins Kristian föddes den 26 september 1870 på sina föräldrars sommarresidens, Charlottenlunds slott, beläget vid stranden av Öresund 10 kilometer norr om Köpenhamn på ön Själland i Danmark.  Han föddes som äldste son till kronprins Fredrik och kronprinsessan Louise (dotter till Karl XV av Sverige & Norge och Lovisa av Nederländerna). Den danske författaren H.C. Andersen skrev dagen efter i sin dagbok: "Natten före 12 föddes en prins av kronprinsessan, hela staden flaggade idag i det vackra vädret." Han döptes i slottskyrkan på Christiansborgs slott den 31 oktober 1870 av biskopen i Själlands stift Hans Lassen Martensen.

Prins Kristian växte upp med sina syskon i föräldrarnas residenspalats, Frederik VIII:s palats på Amalienborg i Köpenhamn, och i familjens sommarresidens Charlottenlunds slott lite norr om Köpenhamn. I motsats till den vanliga praxis i den tid, där de kungliga barnen uppfostrades av guvernanter, uppfostrades barnen av kronprinsessan Louise själv. Prins Kristian och hans syskon fick en privat utbildning som präglades av kristen dominans, och var kännetecknad av stränghet, plikt och ordning. Kronprinsessan Louise beskrivs som en "god husmor av borgerlig typ" och ska ha varit sträng men omsorgsfull. Familjen levde ett tillbakadraget liv och hade tack vare arvet efter Louises morföräldrar mycket god ekonomi.

Prins Kristian blev 1889 den förste danske prinsen som tog studentexamen. Därefter tjänstgjorde han i Danmarks armé i vilken han utnämndes till löjtnant 1888, kapten 1898, överste 1906 och generalmajor 1908. Han hade ett stort militärintresse, och intresserade sig därutöver för idrott, jaktsegling, teater med mera. 1906 blev han kronprins efter sin farfars död, och besteg vid faderns död 14 maj 1912 Danmarks tron.

Äktenskap
Som ung blev prins Christian kär i den franska prinsessan Marguerite av Orléans, som var yngre syster till prins Waldemars hustru prinsessan Marie av Orléans. Känslorna återgäldades dock inte och efter några år av olycklig förälskelse gifte hon sig 1896 med Marie-Armand-Patrice de Mac-Mahon, hertig av Magenta, son till den franske marskalken och presidenten Patrice de Mac-Mahon.

Prins Kristian gifte sig 26 april 1898 i Cannes med hertiginnan Alexandrine av Mecklenburg-Schwerin (1879–1952), dotter till framlidne Storhertig Fredrik Frans III av Mecklenburg-Schwerin (1851–1897) och Storfurstinnan Anastasia Michailovna av Ryssland (1860–1922).

Åren som kung
Kristian X företog täta resor till Danmarks olika provinser under sin tid som kung; 1921 besökte han Grönland samt 1921, 1926 och 1930 Island. 

I grunden var Kristian X en konstitutionell monark, men han hävdade flera gånger sina egna ståndpunkter, såsom under grundlagsstriden 1914 och 1920, då han djupt engagerad i frågan om Mellanslesvig den 29 mars avskedade Carl Theodor Zahles regering, vilket utlöste "påskekrisen" i vilken kungen till slut fick backa. varefter danska monarker avstått från att öppet ta politisk ställning emot landets statsminister. I juli 1920 då Danmark fick tillbaka delar av södra Jylland red Kristian X över den gamla dansk-tyska gränsen på sin vita häst Jubilee.

Under den tyska ockupationen 1940-1945 blev kung Kristian X en samlingsgestalt för det danska folket. Han fortsatte sin dagliga ridtur genom Köpenhamn under ockupationen. I oktober 1942 kastades han av sin häst Jubilee, skadades allvarligt och återhämtade sig aldrig helt. Kristian X dog på Amalienborg den 20 april 1947, till följd av skadorna efter ridolyckan.

Barn
 Fredrik IX av Danmark (1899–1972), gift med Ingrid av Sverige.
 Prins Knud av Danmark (1900–1976), gift med sin kusin Caroline-Mathilde av Danmark, dotter till Prins Harald av Danmark och Helene av Schleswig-Holstein.

Anfäder

Galleri

Utmärkelser

Ordnar
 

  Riddare av Elefantorden
  Storkommendör av  Dannebrogsorden
  Grundare av Isländska falkorden (1921)

  Leopoldsorden (1897)
  Finlands vita ros (1919)
  Hederslegionen
  Grekiska Frälsarens orden
  Annunziataorden
  Krysantemumorden
  Nederländska Lejonorden
  Sankt Olavs Orden
  Preussiska Svarta örns orden
  Preussiska Röda örns orden
  Sankt Andreas orden
  Alexander Nevskijorden
  Chakriorden
  Gyllene skinnets orden
  Strumpebandsorden (1914)
  Hedersriddare med Stora Korset av Bathorden
  Riddare med Stora Korset av Victoriaorden (1901)
  Mottagare av Victoriakedjan
  Riddare med kedja av Serafimerorden (1888)
  Riddare av Carl XIII:s orden (1912)

Militära hedersbetygelser
 Hedersgeneral i Svenska armén, 1912.

Referenser

Noter

Källor 
 
 
 
 
 
 
 Händelser man minns - en krönika 1920–1969, fil dr Harald Schiller 1970
 Nationalencyklopedin, 2007

Externa länkar

Födda 1870
Avlidna 1947
Danmarks regenter
Huset Glücksburg
Män
Personer i Danmark under 1800-talet
Personer i Danmark under 1900-talet
Danska generaler
Riddare av Strumpebandsorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Riddare av Carl XIII:s orden